Inghilterra
 River Calder – fiume del West Yorkshire
 River Calder – fiume della Cumbria
 River Calder – fiume del Lancashire tributario del Ribble
 River Calder – fiume del Lancashire e tributario del River Wyre
Scozia
 River Calder – fiume delle Highlands
 River Calder – fiume del Renfrewshire

Pagine correlate 
 Calder River
 Calder